884 км, 884-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 884 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298138.
 884 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 424210.
 884 км — разъезд, Восточно-Сибирская железная дорога (Забайкальский край). Код 904391.